A Dallas Starsnak a 2018–2019-es szezon a 26. az alapítás óta. A csapat az észak-amerikai profi jégkorongligában, a National Hockey League-ben játszik.

Előszezon

Alapszakasz

Divízió tabella

Főcsoport tabella

Mérkőzések

Október

November

December

Január

Február

Március

Április

Rájátszás
A Dallas Stars bejutott a 2019-es Stanley-kupa-rájátszásba.

Nyugati konferencia negyeddöntő: Nashville Predators vs. Dallas Stars
A Dallas Stars jutott tovább 4–2-es összesítéssel.

Nyugati konferencia elődöntő: St. Louis Blues vs. Dallas Stars
A St. Louis Blues jutott tovább 4–3-as összesítéssel.

Statisztikák

Mezőnyjátékosok

Kapusok

Játékoscserék

Igazolt szabadügynökök

Elvesztett szabadügynökök

Draft

Jegyzetek

Források
A csapat hivatalos oldala

A Dallas Stars szezonjai
2018 a jégkorongban
2019 a jégkorongban